То́мас Ду́ган (; 22 ноября 1915 — дата смерти неизвестна), также известный как То́мми Ду́ган () — шотландский футболист, крайний правый нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец , Норт-Ланаркшир, Томми начал футбольную карьеру в шотландском клубе «Аллоа Атлетик». Затем выступал за английский клуб «Танбридж-Уэллс Рейнджерс» в Южной лиге. В 1936 году его заметил главный тренер клуба «Плимут Аргайл» , после чего Дуган стал игроком «Плимута». 29 марта 1937 года Томми дебютировал за «Плимут Аргайл» в выездном матче Второго дивизиона против «Саутгемптона». Провёл в клубе три сезона, сыграв 43 матча и забив 6 мячей.

В марте 1939 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 4000 фунтов стерлингов. Дебютировал за клуб 29 марта 1939 года в матче Первого дивизиона против «Эвертона» на стадионе «Олд Траффорд». В оставшейся части сезона провёл ещё три матча в Первом дивизионе. Затем официальные турниры в Англии были прекращены в связи с началом войны.

В сентябре 1940 года Дуган вернулся в Шотландию, став игроком клуба «Харт оф Мидлотиан». Выступал за команду в военных турнирах, сыграв 43 матча и забив 13 голов в , а также 9 матчей в , а в 1941 году помог «Хартс» дойти до финала Кубка южной лиги (в переигровке финала «Хартс» проиграл «Рейнджерс»). В 1942 году перешёл в другой шотландский клуб «Данфермлин Атлетик», за который выступал до 1944 года. Затем перешёл в «Гамильтон Академикал», где был основным правым вингером и забил 6 мячей в 29 матчах сезона 1944/45. В феврале 1946 года провёл 5 матчей за «Килмарнок», после чего вернулся в «Данфермлин Атлетик».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Greens on Screen 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте London Hearts 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Аллоа Атлетик»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»